A 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a tenisz versenyszámait Lignano Sabbiadoróban rendezték. A női egyes tenisz versenyeket július 4. és július 8.-a között rendezték.

Kiemeltek

Mérkőzések 
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntő

Felső ág

Alsó ág 

* Martina Agarici sérülés miatt visszalépett

Források 
 

Tenisz a 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon